Километро Треинта и Синко има више значења:

 Километро Треинта и Синко (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Треинта и Синко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Треинта и Синко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Треинта и Синко (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику